Батунный — посёлок в Заринском районе Алтайского края России. Входит в состав Шпагинского сельсовета.

География 
Расположен в северо-восточной части края, фактически образуя с посёлком при станции Батунная единый населённый пункт.
 Климат
континентальный. Средняя температура января −17,7 °C, июля +19,2 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 450 мм.

История 
Посёлок входит в муниципальное образование «Шпагинский сельсовет» согласно муниципальной и административно-территориальной реформе 2007 года.

Население 

 национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 92 % от 280 жителей.

Инфраструктура 
 Экономика
Основное направление — сельское хозяйство.

Транспорт 
Посёлок доступен автомобильным и железнодорожным транспортом.

Станция Батунная связывает посёлок с Барнаулом, Заринском и Новокузнецком.

Посёлок доступен по дороге общего пользования межмуниципального значения «подъезд к ст. Батунной» (идентификационный номер 01 ОП РЗ 01Н-1302) протяженностью 7,038 км.

Примечания 

Населённые пункты Заринского района